Peddie ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Peddie (1876–1928), schottischer Fußballspieler
 James Peddie, Baron Peddie (1905–1978), britischer Politiker
 John Dick Peddie (1824–1891), schottischer Politiker und Architekt
 John More Dick Peddie (1853–1921), schottischer Architekt
 Thomas Baldwin Peddie (1808–1889), US-amerikanischer Politiker
 Tim Peddie (* 1970), US-amerikanischer Radsportler

Sonstiges:
 Peddie (Südafrika), Stadt in der südafrikanischen Provinz Ostkap
 Mount Peddie, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika